LTW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile  St. Mary's County Regional Airport di Leonardtown (Stati Uniti)